Ekbom ist der Familienname folgender Personen:

 Karl-Axel Ekbom (1907–1977), schwedischer Neurologe
 Torsten Ekbom († 2014), schwedischer Schriftsteller, Literaturkritiker und Übersetzer
 Viktor Ekbom (* 1989), schwedischer Eishockeyspieler